Le M-19 était un groupe communiste qui au début des années 80 luttait contre les Narco-trafiquants  

M19, M-19 ou M.19 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 M-19, une guérilla colombienne ;
 M19 Multiple Gun Motor Carriage, un canon automoteur antiaérien américain.

Sciences 
Astronomie
 M19, un amas globulaire découvert par Charles Messier.

Médecine
 Autres arthroses, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Macchi M.19, un hydravion de course italien.

Autoroutes
  Autoroute hongroise M19 reliant Győrszentiván à Győr ;
  Autoroute russe M19, ancien nom de l’autoroute russe A270.

Routes
  Route serbe M19 reliant Bačka Palanka à la frontière bosniaque ;
  Route ukrainienne M19 reliant la frontière biélorusse à la frontière roumaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres